Гаркаве́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Гаркавенко Анатолій Олександрович (1990—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гаркавенко Віктор Олександрович (1985—2014) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гаркавенко Віталій В'ячеславович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Гаркавенко Галина Іллівна — українська художниця-графік.
 Гаркавенко Георгій Павлович (1910 — ?) — 1-й секретар Житомирського міського комітету КПУ, секретар Житомирського промислового обласного комітету КПУ.
 Гаркавенко Євген Миколайович (1979—2014) — солдат батальйону «Айдар», учасник російсько-української війни.
 Гаркавенко Іван Петрович — старшина, Герой Соціалістичної Праці.
 Гаркавенко Михайло Романович (1863—після 1917) — черкаський міський голова, член III Державної думи від Київської губернії.
 Гаркавенко Олександр (1892 — 1944) — український борець. Чемпіон світу з боротьби.
Українські прізвища
Прізвища на -енко